Pierre Theuriot est un ingénieur des mines français et directeur de société français.

Biographie 
Originaire de Nevers et arrivé en 1890 au Mexique, Pierre Theuriot a succédé au tandem constitué d'Édouard Cumenge et Léon Diguet, comme ingénieur en chef des mines de la Compagnie du Boléo, de 1894 à 1904. Il a ensuite été nommé directeur général de la Compagnie des mines de La Lucette, une autre société alors contrôlée par la banque Mirabaud et Cie.

Notes et références

Liens externes 

Minéralogiste français
Date de naissance non renseignée (XIXe siècle)
Date de décès non renseignée (XXe siècle)